Гуми — растение, см. Лох многоцветковый
 Гуми — село, Табасаранский район, Дагестан

См. также 
 Гумми